

Wydarzenia 

 Azja
 generał Zhang Qian dotarł do Baktrii rządzonej przez Greków
 Europa
 wybuchła wojna między Rzymem a Celtyberami zamieszkującymi Hiszpanię